

Єлкібаєво — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Єлкібаєво — присілок, Уфимський міський округ, Башкортостан